La désignation de Bayer Gamma Sagittarii (γ Sgr / γ Sagittarii) est partagée par deux systèmes d'étoiles de la constellation du Sagittaire :
γ Sagittarii ;
γ Sagittarii.

Ils sont distants de 0,86° sur le fond du ciel et peuvent être séparés à l'œil nu.

Constellation du Sagittaire
Homonymie stellaire
Sagittarii, Gamma